Evatle (Evathlus, Εὔαθλος), orador i declamador grec, nascut a Atenes, que és esmentat per Aristòfanes. Fou atacat per Plató i per Cratí.
 Evatle, atenenc que estudià oratòria de Protàgores.